

Astronomia 
 M17 – numero del Catalogo di Messier della Nebulosa Omega

Matematica 
 M17 – numero primo di Mersenne, 217 – 1 = 131 071

Altro 
 M17 – tipo di lanciarazzi usato su veicoli con scafo Sherman
 M17 – protocollo radio